FRG est un sigle qui peut signifier :
 Federal Republic of Germany (en français, Allemagne de l'Ouest) ;
 Federal Riot Gun.